Манделло () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Манделло-Витта — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.
 Манделло-дель-Ларио — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лекко.